Валенти́н Са́ввич Пи́куль (13 июля 1928, Ленинград — 16 июля 1990, Рига) — русский советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Уже при жизни писателя общий тираж его книг, исключая журналы и зарубежные издания, составил примерно 20 млн экз., а на 2007 год в картотеке автора числится более 500 библиографических единиц (изданий книг), включая семь изданий собраний сочинений (четыре из них — 28-томники) суммарным тиражом полмиллиарда экземпляров.

Биография 
Отец Валентина, Савва Михайлович Пикуль родился в 1901 году в местечке Кагарлык Киевской губернии в крестьянской семье. После прохождения срочной службы на миноносце «Фридрих Энгельс» Балтийского флота (1922—1926 годы) остался в Ленинграде и поступил работать на фабрику «Скороход» смазчиком-шорником.

26 мая 1926 года женился на Марии Карениной. В 1935 году закончил Инженерно-экономический институт им. Молотова, после чего работал на заводе № 190 (Адмиралтейский завод) руководителем производственного отдела. С июля 1940 года переехал на работу в г. Молотовск (ныне Северодвинск) на строительство новой судоверфи (будущий завод «Севмаш»), где работал старшим инженером группы ППО. После начала Великой Отечественной войны ушел добровольцем в Беломорскую военную флотилию. С июля 1942 года воевал в Сталинграде старшим политруком 4-го батальона морской пехоты 42-й отдельной стрелковой бригады. Официально пропал без вести во время Сталинградской битвы, предположительно погиб 26 сентября в бою за Дом Пионеров .

Мария Константиновна Пикуль (Каренина) вышла из крестьян Псковской губернии. Умерла в Ленинграде в 1984 году.

Детство 

В 1940 году Пикуль с матерью переехал из Ленинграда в город Молотовск, на место работы отца, где окончил 5-й класс и занимался в Доме пионеров в кружке «Юный моряк». В 1941 году Пикуль, сдав экзамены, поехал на каникулы к бабушке в Ленинград. Из-за начавшейся Великой Отечественной войны не смог вернуться до осени. Мать с сыном переживали первую блокадную зиму в Ленинграде. Отец с декабря 1941 года стал батальонным комиссаром Беломорской военной флотилии и переехал в Архангельск. Весной 1942 года Валентин Пикуль, больной цингой и дистрофией, с матерью выехал из Ленинграда по «Дороге жизни» и эвакуировался в Архангельск.

Дальнейшая биография 
В Архангельске Валентин Пикуль бежал в школу юнг на Соловках. Отец перевёлся в морскую пехоту и годом позже старший политрук Пикуль С. М., состоявший в Политуправлении СФ, пропал без вести в боях под Сталинградом в феврале 1943 года . В 1988 году Валентин Пикуль получил письмо из Сталинграда от товарищей отца о том что отец погиб 26 сентября 1942 года в бою, ему прислали документы. Он собрал материал о Сталинградской битве и хотел написать об этом роман, но не успел, как и закончить другие начатые и почти законченные им .

В 1943 году Пикуль окончил школу юнг на Соловецких островах (был юнгой первого набора) по специальности «рулевой-сигнальщик» и был отправлен на эскадренный миноносец «Грозный» Северного флота, где прослужил до конца войны. На «Грозном» Пикуль изучил материальную часть гиропоста и получил специальность штурманского электрика, нес вахту на этом посту вместе бывалым специалистом, а после убытия того стал командиром этого боевого поста корабля. 

После победы был отправлен в Ленинградское подготовительное военно-морское училище. По представлению командования училища курсант Пикуль в 1946 году был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Недолго работал начальником "секретного" отдела в водолазном отряде, потом дежурил диспетчером в пожарной части. Занимался самообразованием. Поступил вольным слушателем в литературный кружок, которым руководила В. К. Кетлинская. Также начал посещать объединение молодых писателей, которым руководил В. А. Рождественский. В это время Пикуль подружился с писателями В. А. Курочкиным и В. В. Конецким. Знакомые звали их «три мушкётера». В 1962 году Валентин Пикуль переехал в Ригу («под давлением Даниила Гранина и обкома партии», по версии Виктора Ягодкина), где прожил до самой смерти.

По утверждениям родственников и знакомых, Пикулю часто угрожали, а после опубликования романа «Нечистая сила» он был жестоко избит. По словам того же Ягодкина, после публикации исторического романа «У последней черты» («Нечистая сила») за Пикулем был установлен негласный надзор по личному распоряжению М. А. Суслова . 

В 1985 году награждён орденом Отечественной войны II степени . 

Валентин Саввич Пикуль скончался 16 июля 1990 года от сердечного приступа. Похоронен в Риге на Лесном кладбище.

Семья 
Пикуль был трижды женат. Вскоре после Великой Отечественной войны женился в Ленинграде на Зое Борисовне Чудаковой. Через несколько лет брак распался. В архивах Союза писателей СССР хранится автобиография Пикуля, где есть запись: «Состою в юридическом браке. Жена — Чудакова (Пикуль) Зоя Борисовна, 1927 года рождения». Они встретились в 1946 году в очереди в кассу за билетами в кино. Пикулю было семнадцать лет, Зоя чуть старше. Пикуль не имел постоянной работы, перебивался случайными заработками, большую часть времени отдавая литературному кружку и своему первому крупному литературному произведению. Расписались из-за беременности Чудаковой; родилась дочь Ирина, которая впоследствии стала инженером- кораблестроителем. В. Чуликанов, А. Чугунов «Жене Веронике — за всё, за всё…». Валентин Пикуль .

В 1958 году Пикуль женился в Ленинграде на Веронике Феликсовне Чугуновой (девичья фамилия — Гансовская, 1919 года рождения), сестре писателя С. Гансовского. Вероника работала на Ленфильме, она потеряла в Ленинграде в войну мужа — капитана дальнего плавания, сама закончила войну в Прибалтике в звании гвардии сержанта. Общих детей в браке не было, у жены был взрослый сын от предыдущего брака. Свой исторический роман «Слово и дело» Пикуль посвятил Веронике Чугуновой.

Третья жена — Антонина Пикуль (с 1980 года), заведующая библиотекой дома офицеров в Риге, где писатель выписывал редкие книги. По первому браку Антонина Анджан, двое детей- школьников, Пикуль заботился о них. После смерти писателя написала о нём несколько книг: «Валентин Пикуль. Из первых уст», «Уважаемый Валентин Саввич!», «Валентин Пикуль. Я мерил жизнь томами книг», «Живёт страна Пикулия», а также фотоальбом «Жизнь и творчество Валентина Пикуля в фотографиях и документах».

Творчество 

В 1947 году Пикулю впервые удалось напечататься в периодике — это был познавательный материал о женьшене. Тогда же Пикуль задумал свой первый роман под названием «Курс на Солнце». До этого он прочитал книгу о миноносцах Северного флота, которая возмутила его своей скучностью, и он решил написать об этом правдивее и лучше. Однако даже после трёх вариантов повести он остался ею неудовлетворён и собственноручно уничтожил рукопись. Тем не менее фрагменты повести были опубликованы в выходившей тогда в Таллине флотской газете «На вахте». В 1950 году в альманахе «Молодой Ленинград» были напечатаны его рассказы «На берегу» и «Женьшень».

Первый роман «Океанский патруль» Пикуля вышел в 1954 году в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Он рассказывал о борьбе с немцами в Баренцевом море во время Великой Отечественной войны. Роман имел большой успех, и Пикуль был принят в СП СССР. Однако сам автор позже всячески открещивался от своего произведения и говорил, что этот роман — пример того, как не надо писать романы. Последний роман, над которым работал Пикуль вплоть до своей смерти — «Барбаросса», посвящённый событиям Второй мировой войны. Запланировав написать два тома, Пикуль сначала рассчитывал написать первый том («Площадь павших борцов»), затем написать книгу «Когда короли были молоды» (о событиях XVIII века) и лишь после этого закончить начатое произведение вторым томом. Также он вынашивал замысел романа «Аракчеевщина», к которому уже собрал весь материал. В замыслах остались романы о балерине Анне Павловой — «Прима»; о художнике Михаиле Врубеле — «Демон поверженный»; о старшей сестре Петра I, Софье, — «Царь-баба». Однако его планам не суждено было осуществиться: написав лишь большую часть первого тома романа «Барбаросса», Пикуль скончался.

Критика 

Книги Пикуля часто подвергались и продолжают подвергаться критике за неаккуратное обращение с историческими документами, вульгарный стиль речи. Некоторые исследователи называют его работы клеветническими и конъюнктурными, направленными лишь на угоду советской власти.

Больше всего в этом смысле досталось его роману «Нечистая сила», несмотря на то, что сам автор считал его «главной удачей в своей литературной биографии». Роман посвящён периоду агонии императорской власти в России — «распутинщине». Газета «Правда» 8 октября 1979 года опубликовала рецензию на этот роман В. Оскоцкого «Воспитание историей». В 1980 году свою рецензию «Крохи правды в бочке лжи» опубликовал в зарубежном («эмигрантском») журнале «Посев» Аркадий Столыпин. Подытоживая обвинения Пикуля в «исторически неверном» изображении морального облика и привычек Николая II, его жены, представителей духовенства, царского окружения и тогдашнего правительства страны, сын премьер-министра Российской империи заявил: «В книге немало мест не только неверных, но и низкопробно-клеветнических, за которые в правовом государстве автор отвечал бы не перед критиками, а перед судом».

А. М. Борщаговский в письме к В. Я. Курбатову в июле 1979 года писал:

Дискуссии о позиции Пикуля в отношении Столыпина и Распутина продолжаются и по сей день.

Разноречивые оценки при жизни Валентина Пикуля вызывали и некоторые другие его произведения. Так, в 1970-е годы писательница Вера Кетлинская заявила, что книги, положенные в основу романа «Из тупика» (прототипом которой был её отец), были якобы «ошибочными», а роман «Нечистая сила», по словам обозревателя «Литературной газеты» Бориса Рябухина, вызвал настоящий «переполох в либеральной среде».

Библиография 
За сорок лет литературной деятельности Валентин Пикуль создал около тридцати романов и повестей.
 Собрание сочинений в 22 томах (28 книгах). , Новатор, 1992.
 Собрание сочинений в 20 книгах. , Деловой центр, 1991

Романы

Исторические миниатюры

Автобиографические и публицистические произведения

Биографические эссе

Экранизации произведений 
 1987 — Моонзунд
 1994 — Бульварный роман
 2003 — Баязет (телесериал)
 2004 — Богатство (телесериал)
 2004 — Конвой PQ-17 (телесериал)
 2005 — Фаворит (телесериал)
 2007 — Пером и шпагой (телесериал)

Награды 
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1978, 1988)
 Орден Дружбы народов (1984)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За оборону Советского Заполярья»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1988) — за роман «Крейсера» (передал пострадавшим от землетрясения в Армении)
 Литературная премия Министерства обороны СССР (1988) — за роман «Из тупика». В Рижском окружном Доме офицеров 22 марта 1988 года состоялось торжественное вручение литературной премии. Этой награды писатель удостоен за активную разработку в своем творчестве военно-патриотической тематики, за пропаганду героико-революционных и боевых традиций российского флота. Награду вручал начальник военного издательства МО СССР генерал-лейтенант В. С. Рябов. Денежное вознаграждение передал в фонд госпиталя Прибалтийского военного округа на нужды воинов-интернационалистов.
 Премия имени М. А. Шолохова (1993 — посмертно) — за роман «Нечистая сила».

Память 

 Памятник В. С. Пикулю в Мурманске в сквере у школы № 1 на ул. капитана Буркова (открыт 13 июля 2013 года).
 Бюст В. С. Пикулю в Мурманске на аллее писателей (установлен в 2008 году).
 Памятная доска на доме № 16 по 4-й Красноармейской улице Санкт-Петербурга, где Пикуль жил с 1947 по 1961 гг.
 В 1996 году В. Пикуль посмертно избран действительным членом Петровской академии наук и искусств.
 В 1998 году (к 70-летию со дня рождения) имя Пикуля занесено в листы памяти Золотой Книги Санкт-Петербурга за № 0004.
 В 2015 году в честь В. С. Пикуля названа аудитория в Морском государственном университете имени адмирала Г. И. Невельского. Открытие памятной доски состоялось в рамках празднования 125-летия учебного заведения.
 26 октября 2017 года в Балтийской Международной академии в рамках осеннего цикла Дней русской культуры был открыт зал памяти и славы В. С. Пикуля.
 16 июля 2020 года в Санкт-Петербурге в Саду Пикуля, на пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы, открыт мемориальный знак писателю, автором которого выступил скульптор Дмитрий Каминкер.
Ныне имя В. С. Пикуля носят:
 Сухогруз «Валентин Пикуль» (порт приписки Санкт-Петербург).
 Тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» (порт приписки Новороссийск).
 Пограничный сторожевой корабль ПСКР-924 «Валентин Пикуль» (пр. 10410, порт приписки Каспийск, Дагестан).
 Малая планета Пикулия (4174 Pikulia; открыта в 1982 году).
 Улицы в городах Балтийске и Североморске (с 1991 года) и Риге (с 2016).
 Библиотеки Балтийского и Тихоокеанского флотов.
 Международная литературная премия имени Валентина Пикуля (учреждена в 2004 году).
 Сад (Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Измайловское).

Архив писателя 
После смерти В. С. Пикуля в Риге остался большой личный архив писателя: более десяти тысяч изданий по истории, биографическая картотека, насчитывающая около 100 тысяч карточек и 50 000 исторических портретов, охватывающих период с XV до начала XX века.

В разные годы велись переговоры о возвращении архива писателя в Россию. Рассматривалось создание персонального музея В. Пикуля, а также передача архива писателя в собрание Центрального военно-морского музея в г. Санкт-Петербурге или Музея морского флота в Москве, но окончательное решение до сих пор не принято.

См. также 
 Премия имени Валентина Пикуля

Примечания

Литература 
 Валентин Пикуль. Я мерил жизнь томами книг: Автобиогр. записки / Сост. А. И. Пикуль
 
 
 Новичихин Е. Г. «О наших мерзавцах и подлецах…» // Новичихин Е. Г. Былого лики и черты: Воспоминания. Очерки и публицистика. Путевые заметки. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2012. — С. 72-76. ISBN 978-5-91338-063-0
 Пикуль А. И. Валентин Пикуль. Из первых уст
 Пикуль А. И. Валентин Пикуль: Слово и дело великого романиста. — М.: Вече, 2013. — 720 с., ил., 2000 экз., ISBN 978-5-4444-1284-8
 Пикуль А. И. Живёт страна Пикулия
 Пикуль А. И. Уважаемый Валентин Саввич!
 Чуликанов В., Чугунов А. «Жене Веронике — за всё, за всё…». Валентин Пикуль

Ссылки 

 Валентин Пикуль в библиотеке «Альдебаран»
 valentin-pikul.ru — сайт, посвященный писателю
 Тысяча жизней одного человека // Росбалт, 12 июля 2016 (к 88-летию)

 
Авторы исторических романов
Русские писатели XX века
Писатели-маринисты
Члены Союза писателей СССР
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Лесном кладбище